Harnest ist der Familienname folgender Personen: 

 Fritz Harnest (1905–1999), deutscher Maler und Grafiker
 Joseph Harnest (1937–1999), deutscher Zeichner und Hochschullehrer
 Michael Harnest (1965–2016), deutscher Archäologe und Zeichner
 Mutz Harnest (Gertrud Harnest; 1902–1991), deutsche Zeichnerin und Grafikerin